Dębno (gemeente in het district Brzesko), een gemeente in de Poolse provincie Klein-Polen
 Dębno (plaats in het district Brzesko), een dorp in deze gemeente
 Dębno (gemeente in het district Myślibórz), een gemeente in de Poolse provincie West-Pommeren
 Dębno (stad), een stad in deze gemeente
 Dębno (district Nowy Targ), een plaats in de provincie Klein-Polen
 Dębno (district Trzebnica), in de provincie Neder-Silezië
 Dębno (district Wołów), in de provincie Neder-Silezië
 Dębno (Kujavië-Pommeren)
 Dębno (Subkarpaten)
 Dębno (gemeente Nowa Słupia), een plaats in de Poolse provincie Święty Krzyż, in het district Kielce
 Dębno (gemeente Raków), een plaats in de Poolse provincie Święty Krzyż, in het district Kielce
en naar
Dębno (clan)